Tears for Fears, grup musical britànic
 Festival de Cinema de Torí (en anglès Torino Film Festival), festival de cinema a Torí (Itàlia)
 Festival de Cinema de Tribeca (en anglès TriBeCa Film Festival), festival de cinema al barri de Tribeca, a Nova York
 TFF First League, segona divisió turca de futbol
 Federació de Futbol de Turquia (de les sigles en turc de Türkiye Futbol Federasyonu), organisme dirigent del futbol a Turquia